Illés Gyula (1923–2008) szobrász
 Illés Gyula (1982) labdarúgó
 Illés Gyula (?) építész
 Illés Gyula (?) újságíró